

События 
 Консулы Тит Манлий Торкват (2-й раз) (патриций) и Квинт Фульвий Флакк (2-й раз) (плебей). Диктатор (№ 77) Луций Цецилий Метелл. «Аппиева дорога» проведена от Капуи до Брундизия.
 Во время Немейских игр спартанцы ночью захватили Аргос. Аргивяне стали союзниками спартанцев. К Клеомену присоединились Клеоны и Флиун, а жители Коринфа едва не схватили Арата, но Арату удалось бежать. Коринф — союзник Спарты.
 Победителем 139-й Олимпиады становится Иолаид из Аргоса.

См. также